Ел Којол има више значења:

 Ел Којол, Хуан дел Морал (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Којол (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којол (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којол (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којол (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којол (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којол (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Којол (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Којол (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Којол (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Којол, Којол де Коавилотес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Којол (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Којол (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Којол (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којол (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којол (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Којол (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Којол (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол, Километро 11 (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол, Дон Венансио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којол (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику